NDR — сокращение для:
 Non delivery report — сообщение электронной почты, которое отсылается почтовым сервером отправителю в случае проблем с доставкой.
 Norddeutscher Rundfunk — вещательная организация Германии.
 Negative Deposit Rate — макроэкономическая политика.